Minutoli ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph von Minutoli (1802–1848), Hofmarschall 
 Alexander von Minutoli (1806–1887), deutscher Sammler 
 Enrico Minutoli († 1412), Kardinal der katholischen Kirche 
 Giacomo Minutoli (1765–1827), italienischer Architekt
 Heinrich Menu von Minutoli (1772–1846), preußischer Generalmajor, Prinzenerzieher, Entdecker und Altertumsforscher 
 Julius von Minutoli (1804–1860), preußischer Polizeipräsident, Generalkonsul, Politiker, Wissenschaftler, Schriftsteller
Vincenzo Minutoli (1639–1709), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Wolfardine von Minutoli (1794–1868), deutsche Schriftstellerin